Туполевка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Аккольского сельского округа. Код КАТО — 115657200.

География 
Село расположено на востоке района, в 63 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 17 км на восток от центра сельского округа села Акколь.

Улицы 

 ул. им. Алибека Ташибаева,
 ул. Кантай.

Ближайшие населённые пункты 

 село Казахстан в 9 км на западе,
 село Молодёжное в 10 км на юге,
 село Кызылтан в 12 км на северо-западе,
 село Мезгильсор в 12 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 310 человек (из них казахов 56%).

В 1999 году население села составляло 182 человека (100 мужчин и 82 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 93 человека (48 мужчин и 45 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района